Иоганн Э́нгель:
 Энгель, Иоганн Даниель Фридрих (1821—1890) — немецкий инженер-строитель, специалист по сельскохозяйственным постройкам.
 Энгель, Иоганн Христиан фон (1770—1814) — австрийский историк.
 Энгель, Иоганн Якоб (1741—1802) — немецкий писатель, директор берлинского национального театра. Примечания